West Irian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Papua, provins, 
 Irian Jaya (del av en ö i Indonesien), Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar